Röden ist ein geographischer Name:

 Röden, anderer Name der Röthen (Fluss), linker Zufluss der Itz bei Rödental, Landkreis Coburg, Bayern; mit Oberlauf in Thüringen
 Röden (Droßdorf), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Droßdorf, heute Teil der Gemeinde Gutenborn im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Röthen
 Röten